Polychaetaspis är ett släkte av ringmaskar. Polychaetaspis ingår i familjen Polychaetaspidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Polychaetaspis